Килер има више значења:
 Килер (Висконсин)
 Килер (Калифорнија)
 Данијел Килер, аргентински фудбалер.